De Campeonato Paulista Segunda Divisão, ook wel Paulistão Segunda Divisão is het vierde niveau van het staatskampioenschap voetbal van São Paulo. De competitie werd in 1928 opgericht als amateurcompetitie voor enkele seizoenen en enkel voor clubs uit de hoofdstad São Paulo. In 1960 keerde deze terug als profcompetitie, al werd deze soms enkele jaren niet gespeeld. In de volksmond wordt er ook gesproken van Quarta Divisão, wat vierde divisie betekent in het Portugees. Het competitieformat verschilt regelmatig, net zoals het aantal clubs dat deelneemt. 

Van 1994 tot 2004 was er ook nog een vijfde divisie, de Série B2 en van 2001 tot 2003 zelfs nog een zesde, de Série B3, maar deze werden in 2005 samengevoegd tot één divisie.

Naamswijzigingen
 1928-1932: Campeonato Municipal
 1960-1969: Terceira Divisão
 1977-1979: Segunda Divisão
 1988-1990: Terceira Divisão
 1994-2004: Série B1
 2005-2006: Segunda Divisão
 2007: Série B
 2008-????: Segunda Divisão

Overzicht kampioenen

Eeuwige ranglijst 
Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de Segunda Divisão klasse spelen. Seizoen 1991 werd niet voltooid, maar het is wel bekend welke teams aantraden. 

Campeonato Paulista